Mystriosuchini, historisch bekend als Pseudopalatinae, is een tribus (voorheen onderfamilie) van uitgestorven phytosauriërs binnen de clade Leptosuchomorpha. Zoals met alle andere phytosauriërs, leefden mystriosuchines tijdens het Laat-Trias. De naam is afgeleid van het geslacht Mystriosuchus.

Geslachten ingedeeld in Mystriosuchini omvatten Coburgosuchus, Machaeroprosopus, Mystriosuchus, Nicrosaurus en Redondasaurus. Het omvat de meest ecologisch uiteenlopende phytosauriërs, de terrestrische Nicrosaurus en de volledig aquatische Mystriosuchus.

In 1915 werd een tribus Mystriosuchini benoemd door Friedrich von Huene.

In 2015 werd een klade Mystriosuchini gedefinieerd door Kammerer als de groep bestaande uit de laatste gemeenschappelijke voorouder van Nicrosaurus kapffi, Mystriosuchus planirostris en Machaeroprosopus buceros; en al zijn afstammelingen. In 2018 werden door Jones e.a. de verankerende soorten gewijzigd in Mystriosuchus planirostris, Machaeroprosopus jablonskiae en Machaeroprosopus buceros.

Fylogenie 
Hieronder is een cladogram van Stocker (2012):

Uitgestorven reptielen